

Letteratura
The Shepherd of the Hills – romanzo del 1907 di Harold Bell Wright

Cinema
The Shepherd of the Hills – film muto statunitense del 1919 diretto da Louis F. Gottschalk e Harold Bell Wright
The Shepherd of the Hills – film muto statunitense del 1928 diretto da Albert S. Rogell
The Shepherd of the Hills – film statunitense del 1964 diretto da Ben Parker
Il grande tormento (The Shepherd of the Hills) – film statunitense del 1941 diretto da Henry Hathaway